Piotr Czarnecki (piłkarz)
 Piotr Czarnecki (polityk)